Alan Farrington (1951) – cantante, bassista e chitarrista britannico
Bo Farrington (1936-1964) – giocatore di football americano statunitense
Dave Farrington (1948-2008) – allenatore di calcio e calciatore neozelandese
Frank Farrington (1873-1924) – attore statunitense
Kaitlyn Farrington (1989) – snowboarder statunitense
Kent Farrington (1980) – cavaliere statunitense
Rodger Farrington (1976) – ex cestista britannico